Beata Rybarska – polska aktorka kabaretowa
 Janina Rybarska (ur. 1926) – polska szachistka